Натуральне число 406
 406 рік до нашої ери
 406 рік нашої ери